abreviação ISO 639, para a língua eslovaca
 abreviação ISO 3166-1, para Eslováquia
 abreviação postal e ISO 3166-2, da província canadense de Alberta
 abreviação da província canadense de Saskatchewan
 abreviação da promoção de kickboxing SUPERKOMBAT
 SK Gaming - Organização profissional de esportes eletrônicos alemã
 SK Tirana
 SK Gjøvik-Lyn — clube de futebol da Noruega
 Sakurakou K-ON Bu
 SK Group — conglomerado empresarial sul-coreano
 SK Tepelena
 SK Odessa
 SK Germania Herringen

Desambiguações de siglas